NWI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Norwich, Norwich, Regno Unito